De Mexiaanse deelstaat Aguascalientes bestaat uit elf gemeentes.